Naselja u Srbiji:
 Rudare (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Rudare (Kuršumlija, Srbija), naselje u sastavu općine Kuršumlija